«The Campfire Headphase» — альбом электронного дуэта Boards of Canada, выпущенный в Европе 17 октября 2005 и в США 18 октября 2005. Девятая композиция с этого альбома, «Oscar See Through Red Eye», была выпущена 5 сентября 2005 в онлайновом магазине Bleep.com. Пятая композиция, «Dayvan Cowboy», была выпущена 4 октября 2005 в онлайновом магазине iTunes.

Список композиций 
 Into The Rainbow Vein (0:44)
 Chromakey Dreamcoat (5:47)
 Satellite Anthem Icarus (6:08)
 Peacock Tail (5:24)
 Dayvan Cowboy (5:00)
 A Moment of Clarity (0:51)
 ’84 Pontiac Dream (3:49)
 Sherbet Head (2:41)
 Oscar See Through Red Eye (5:08)
 Ataronchronon (1:14)
 Hey Saturday Sun (4:56)
 Constants are Changing (1:42)
 Slow This Bird Down (6:09)
 Tears from the Compound Eye (4:03)
 Farewell Fire (8:28)
 Macquarie Ridge (4:57) — (входит в японскую версию альбома)

Альбомы Boards of Canada
Альбомы Warp Records